Аспіцилія (Aspicilia) — рід лишайників родини Megasporaceae. Назва вперше опублікована 1852 року.

Будова 
Талом однорідний, накипний або на периферії з невеликими лопатями, зрідка карликово-кущовий чи листуватий, не прикріплений до субстрату, має вигляд щільних кульок, що вільно лежать на ґрунті, гетеромірний.

Поширення та середовище існування 
Зростає у пустелях та степах.

Практичне використання 
В Криму росте їстівний вид Aspicilia esculenta, що містить 65 % щавелевокислого калію.

Галерея

Види 
Рід містить близько 200 видів.
Деякі види:

Примітки

Джерела 
 Massalongo, A.B. 1852. Ricerche sull'autonomia dei licheni crostosi. :1-221 — P.36

Роди грибів
Pertusariales
Лишайники